Гологан () може да се отнася за:

 Гологан (монета) – монета в следосвобожденска България;
 Гологан (група) – българска група за етно-рок поезия.